Palem steht für:

 ein osttimoresisches Dorf im Suco Ulmera, siehe Ulmera

Palem ist der Familienname von:

 Krishna Palem (* 1957), indisch-US-amerikanischer Informatiker